Валентина Ивановна Лютикова (; ) — украинский политик и государственный деятель, народный депутат Украины VII созыва.

Образование 
Керченский филиал Севастопольского приборостроительного института. Днепропетровский химико-технологический институт по специальности инженер-химик-технолог. 2001 год — Херсонский национальный технический университет.

Трудовая деятельность 
1971 год — контролёр ВТК, инженер по стандартизации на Керченском металлургическом заводе им. Войкова. 1986 год — секретарь Крымского областного профсоюза рабочих металлургической промышленности. 1989—1995 годы — председатель группы народного контроля, начальник квартирного бюро Керченского металлургического комбината им. Войкова.

В 1990 году избрана депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым I созыва. 1995 году работала главным специалистом отдела субсидий, заведующей организационно-контрольного отдела Керченского городского совета. В 2002—2006 годах возглавляла Керченский центр занятости. В 2006 году — секретарь Керченского городского совета.

На парламентских выборах 2012 года была избрана депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов по одномандатному избирательному округу № 5 (Керчь), набрав 41,81 % голосов избирателей.

После смены власти на Украине, 3 июня 2014 года вышла из Партии Регионов и вошла в состав депутатской группы «За мир и стабильность». 18 сентября 2014 года на пресс-конференции заявила о сложении с себя депутатских полномочий в связи с первыми выборами в Крыму как субъекте РФ, однако до окончания в ноябре работы Верховной Рады VII созыва её полномочия официально не были прекращены.

Член партии «Патриоты России».

Награды 
 Почётная грамота Совета министров Автономной Республики Крым (2000) — «за многолетний и добросовестный труд в органах исполнительной власти».
 Почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым» (2001) — «за личный вклад в развитие местного самоуправления в Автономной Республике Крым, профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днём местного самоуправления».
 Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым (2011) — «за значительный вклад в становление и развитие Автономной Республики Крым и в связи с 20-летием образования Автономии».
 Орден «За заслуги» 3-й степени (2013) — «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».

Примечания 

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Женщины-политики Украины
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Заслуженные работники местного самоуправления Автономной Республики Крым